Onsŏng kan syfta på:

Geografi

Nordkorea 

 Onsŏng (ort i Nordkorea), Hambuk, 
 Onsŏng-gun, kommun, Hambuk, 

Robotskapade Nordkoreaförgreningar